Jakubiak (forma żeńska:  Jakubiak/Jakubiakowa; liczba mnoga: Jakubiakowie) – popularne nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na Mazowszu.

Nazwisko utworzone przyrostkiem –ak od imienia pochodzenia hebrajskiego Jakub, znaczącego pierwotnie ‘którego Bóg ochrania, wspiera’.

Lista osób o nazwisku Jakubiak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Andrzej Jakubiak (ur. 1951) –  polski elektronik, profesor nauk technicznych
 Andrzej Jakubiak (ur. 1959) –  przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 Bogumił Jakubiak (ur. 1946) – polski meteorolog
 Bolesław Jakubiak (1891–1940) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Elżbieta Jakubiak (ur. 1966) – polska polityk
 Lech Jakubiak (1923–2019) – polski malarz i architekt, pierwowzór postaci głównego bohatera powieści Lesio
 Marek Jakubiak (ur. 1959) – polski przedsiębiorca, właściciel Browarów Regionalnych Jakubiak
 Marek Jakubiak – polski historyk, doktor habilitowany
 Mateusz Jakubiak (ur. 1989) – polski futsalista i piłkarz
 Paweł Jakubiak (ur. 1974) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Tadeusz Adam Jakubiak (1950-1996) – pierwszy prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
 Tomasz Jakubiak (ur. 1978) – polski żeglarz, olimpijczyk
 Władysław Jakubiak (1916–1939) – żołnierz z Westerplatte
 Wojciech Jakubiak (ur. 1996) – polski koszykarz, były reprezentant Polski do lat 16, uczestnik mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej

Przypisy